Антоні́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 13 км на південь від Парижа, 18 км на південний схід від Нантера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 24710 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 60025,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Міста-побратими 
  Райнікендорф, Німеччина (1966)
  Луїшем, Велика Британія (1967)
  Колленьо, Італія (1970)
  Сдерот, Ізраїль (1984)
  Лексінгтон, США (1990)
  Оломоуц, Чехія (1995)
  , Греція (2000)

Галерея зображень

Відомі люди 
 Лоран Лаффорг (*1966) — французький математик, лауреат премії Філдса 2002 року.
 Мадлен Лебо (1923 — 2016) — французька акторка.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Антоні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту О-де-Сен

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту О-де-Сен